Пла́за (от  — «площадь»):

 Плаза (Пласа) — испанское слово, означающее открытое общественное пространство вроде городской (рыночной) площади.
 Плаза — пятизвёздочная гостиница в Нью-Йорке, США.
 Плаза — комплекс офисных зданий в деловом районе Ливерпуля.
 Плаза — амортизаторный завод в Санкт-Петербурге.
 Плаза — торговый центр в центре Киева.

Фамилия 
 Плаза, Генрих (1912—1968) — немецкий врач, гауптштурмфюрер СС, служивший в различных концлагерях.
 Плаза, Даниэль (1966) — испанский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Плаза, Уиллис (род. 1987) — тринидадский футболист, нападающий.

См. также 
 Пласа